Crypto File System
 Córki świętego Franciszka Serafickiego
 zespół chronicznego zmęczenia